Tynkkynen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Oras Tynkkynen (né en 1977), homme politique finlandais
Sebastian Tynkkynen (né en 1989), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois